Пршеров-над-Лабем (, бывш. ) — деревня в Среднечешском крае Чехии, расположенная в 35 км от Праги на берегу реки Лабa.

Основана около 993 года Адальбертом Пражским.

Население

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края
Города на Эльбе